Oca puede hacer referencia a:

Aves 

 Oca (Anser anser), ave de la familia de las anátidas.
 Oca ampurdanesa, raza de ganso doméstico propia de la comarca histórica española del Ampurdán, en la provincia de Gerona.

Plantas 

 Oca o ñame, planta perenne de la familia de las Oxalidáceas que se cultiva en los Andes centrales y meridionales por su tubérculo comestible rico en almidón.

Lugares 

 Oca (La Coruña), aldea española de la parroquia de Ames, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Oca (La Estrada), parroquia del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Arraya de Oca, municipio español, en la provincia de Burgos, Castilla y León.
 Iruña de Oca, municipio español de la provincia de Álava, País Vasco.
 Mozoncillo de Oca, localidad española del municipio de Valle de Oca,  provincia de Burgos, Castilla y León.
 Nanclares de la Oca, concejo español del municipio de Iruña de Oca, provincia de Álava, País Vasco.
 Oca-Tirón, mancomunidad española de la provincia de Burgos, Castilla y León.
 Santovenia de Oca, localidad española del municipio de Arlanzón, provincia de Burgos, Castilla y León.
 Valle de Oca, municipio español, situado en la provincia de Burgos, Castilla y León.
 Villanueva de la Oca, localidad del municipio de La Puebla de Arganzón, del condado de Treviño, provincia de Burgos, Castilla y León.
 Villanasur Río de Oca, localidad española del municipio de Valle de Oca, provincia de Burgos, Castilla y León.

Geografía 

 Cárcel de Nanclares de la Oca, prisión situada en la localidad alavesa homónima, en Álava, España.
 Laguna Oca del río Paraguay, meandro abandonado del río Paraguay ubicado en las proximidades de la Ciudad de Formosa, Argentina.
 Pazo de Oca, casa señorial gallega construida entre los siglos XVII y XVIII.

Otros 

 Correo OCA, servicio de mensajería argentino.
 Cuentos de Mamá Oca, también conocido como Cuentos de Mamá Ganso, recopilación de ocho cuentos de hadas escritos por Charles Perrault y publicados en 1697.
 Diócesis de Oca, sede episcopal de la Iglesia Católica en Hispania.
 El gran juego de la oca, programa-concurso de televisión emitido en España.
 Juego de la oca, tradicional juego de mesa.
 La Oca (revista), revista de historietas española de los años 1980.
 La oca del Cairo, ópera bufa en tres actos.
 Oca o maloca, nombre con que ciertos indígenas sudamericanos denominan a sus viviendas.
 Mamá Oca, personaje muy conocido en la literatura de cuentos de hadas y cuentos infantiles.